Orius peut désigner:
 Orius, un insecte
 Orius niger
 Orius albidipennis

Voir aussi